Kuusikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuusikari, Sastmola, 
 Kuusikari, Nystad, 
 Kuusikari, Letala, 
 Kuusikari, Tövsala, 
 Kuusikari, Karleby, 

Robotskapade Finlandförgreningar